Preusmjeri Danijel Vušković